Integriteit (persoon), integriteit als persoonlijke karaktereigenschap
 Territoriale integriteit, het principe dat stelt dat de grenzen van staten niet gewijzigd mogen worden
 Integriteit (informatiebeveiliging), synoniem voor betrouwbaarheid in de informatiebeveiliging
 Lichamelijke integriteit, grondrecht op zelfbeschikking over het eigen menselijk lichaam
 Referentiële integriteit, een begrip verwijzend naar relationele databases
 Wetenschappelijke integriteit, het zorgvuldig, betrouwbaar controleerbaar, onpartijdig en onafhankelijk verrichten van wetenschappelijk onderzoek, in Nederland vastgelegd in de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening
 Treinintegriteit, de normale situatie dat de trein nog één geheel is, met name dat er geen koppelingen zijn losgeraakt, waardoor een verloren deel zich onbeveiligd op het spoor zou kunnen bevinden.